Ернст Мах (нім. Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach; 18 лютого 1838, Брно — 19 лютого 1916, Фатерштеттен) — австрійський фізик і філософ.
 Здзіслав Мах (пол. Zdzisław Mach; Польща) — польський науковець, педагог, освітній діяч. 
 3949 Мах (3949 Mach) — астероїд головного поясу, відкритий 20 жовтня 1985 року. 
 Девід Мах (народився 18 березня 1956р., в Метилі, Файф) – шотландський скульптор та майстер інсталяцій. 
 Мах Петро Петрович (*25 травня 1934, село Корхів Білгорайського повіту Люблінського воєводства, Польща  — † 17 березня 2011, Луцьк) — український громадський діяч, поет, письменник, публіцист, пісняр. 
 Мах-е-Мір, «Мах-е-Мір» (урду ماہ میر, Mah e Mir) — пакистанський біографічно-драматичний фільм, знятий Анджумом Шахзадом.